Dit artikel beschrijft de prestaties van de Italiaanse voetbalclub AC Milan in het seizoen seizoen 2005/2006. Het was voor de club het 72ste seizoen in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. Onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti, die bezig was aan zijn vijfde seizoen in Milaan, eindigden de Rossoneri opnieuw op de tweede plaats in de eindrangschikking, waardoor plaatsing voor de UEFA Champions League 2006/07 werd afgedwongen. Dat werd uiteindelijk een derde plaats na de uitspraak van de nationale voetbalbond op 25 juli 2006 over het Italiaans omkoopschandaal. Die bepaalde dat Juventus de titels van 2004/05 en 2005/06 moest inleveren. Internazionale kreeg de titel toegewezen, AC Milan kreeg een straf van dertig punten in mindering, net als ACF Fiorentina en Lazio Roma.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2005/06 onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti als derde eindigden in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

UEFA Champions League 

AC Milan werd uitgeschakeld in de halve finale van Europa's belangrijkste clubcompetitie door het Spaanse FC Barcelona. Op de 1-0 nederlaag op eigen veld volgde een 0-0 gelijkspel in het Camp Nou op woensdag 26 april.

Wedstrijden

2006
Milan